Die Weltcupsaison 1989/90 der Nordischen Kombination begann am 16. Dezember 1989 in schweizerischen St. Moritz und endete am 16. März 1990 am Holmenkollen bei Oslo. Die Weltcupentscheidung fiel dabei in neun Weltcupveranstaltungen.

Den Gesamtweltcup holte sich mit fünf Weltcupsiegen überlegen der Österreicher Klaus Sulzenbacher vor dem für die Sowjetunion startenden Allar Levandi und dem Norweger Knut Tore Apeland. Sulzenbacher konnte nach der Saison 1987/88 den Gesamtweltcup somit zum zweiten Mal gewinnen. Er ist damit der erste Nordische Kombinierer dem dies gelang.

Neben Sulzenbacher überzeugten auch die Norweger Knut Tore Apeland und Fred Børre Lundberg, der seinen ersten Weltcup gewinnen konnte. Zudem konnten auch Hippolyt Kempf aus der Schweiz und Andrei Dundukow einen Weltcupsieg feiern. Dundukov holte damit nach Wassili Sawin den zweiten und zugleich letzten Weltcuperfolg für die Sowjetunion.

Den einzigen deutschen Podestplatz konnte der in seiner letzten Saison für die DDR startende Thomas Abratis mit seinem zweiten Platz am Holmenkollen erringen. Daneben ließ wiederum der Franzose Fabrice Guy mit seinem zweiten und dritten Platz aufhorchen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt (bis zu Platz 15) erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen in den Punkterängen, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Punkteränge nicht erreicht hat.

1 = Markus Wüst findet sich nicht auf der Gesamtweltcupliste der FIS, wird jedoch als 5. beim Weltcup in Štrbské Pleso in den Punkterängen geführt.
2 = Markus Platzer findet sich nicht auf der Gesamtweltcupliste der FIS, wird jedoch als 13. beim Weltcup in Leningrad, 10. in Štrbské Pleso und als 14. in Lahti in den Punkterängen geführt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination 1989
Weltcup der Nordischen Kombination